Михаил Семёнович Родионов (15 июня 1885, станица Михайловская, Область Войска Донского (ныне Урюпинский район Волгоградской области) — 17 августа 1956, Москва) — российский  и художественный педагог.

Биография 
Учился в Москве, первоначально в студиях Ф. Рерберга и И. Машкова, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества на живописном отделении (1908—1910) и после перерыва на скульптурном (1915—1918). В 1920-е гг. входил в состав художественного объединения «Маковец».

В довоенный период активно работал в области книжной иллюстрации, особенно к произведениям Л. Н. Толстого; лучшей из этих работ Большая энциклопедия «Терра» называет литографии к повести «Холстомер» (1934 год, для издательства «Academia»). Среди поздних работ выделяется серия литографических портретов деятелей культуры.

С 1909 г. был женат на художнице-пейзажистке Елизавете Владимировне Гиацинтовой (1888—1965), дочери искусствоведа Владимира Гиацинтова и сестре актрисы Софьи Гиацинтовой. Преподавал рисунок во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе, МПИ, МИИИ, МГХИ им. Сурикова.

Похоронен на Ваганьковском кладбище, участок 21.

Библиография 
 Буторина Е. И. Михаил Семенович Родионов: очерк творчества / сост. Е. И. Буторина. — М.: Советский художник, 1982. — 182 с.
 Буторина Е. И. Михаил Семенович Родионов / сост. Е. И. Буторина. — М.: Советский художник, 1962. — 123 с.

Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Члены объединения «Маковец»
Художники журнала «Мурзилка»
Члены Общества московских художников

Похороненные на Ваганьковском кладбище